Donan peut désigner :
 Donan d'Eigg, aussi appelé Saint Donan, un prêtre catholique celte ;
 Saint-Donan, une commune de France, dans le département des Côtes-d'Armor ;
 Eilean Donan, une île du Royaume-Uni en Écosse.
 Un petit fleuve côtier qui sert de limite entre les communes de Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt se nomme Donan.